Авантюрный "Симплициссимус" Кристоффеля фон Гриммельсхаузена () — телевизионный фильм в четырёх частях, снятый режиссером Фрицем Умгельтером в 1975 году. Фильм поставлен на основе авантюрного романа Ганса Якоба Кристоффеля фон Гриммельсхаузена «Авантюрный Симплициссимус».

Синопсис 
Часть 1: Теленок Ханау.

Тридцатилетняя война врывается в простой крестьянский мир мальчика Симплициссимуса, позже названного Симплексом, и лишает его приемных родителей и дома.
Отшельник заботится о нем и учит его читать и писать.
Позже он попадает в общество грубых солдат крепости Ханау. Губернатор надевает на мальчика телячью шкуру и считает его «дураком». Однако здесь Симплексу тоже повезло: он завоевывает в друзья писца Ульриха.

Часть 2: Охотник из Зоста
Симплексу надоедают хорватские перегонщики скота. Он бежит из лагеря в украденной женской одежде. Это непроизвольное перевоплощение делает его желанной горничной. Ему трудно уклоняться от мужских домогательств. Когда имперцы узнают его секрет, они принимают его за шпиона. Но теперь у него есть собственные деньги, и ему удается стать солдатом.

Наивный мушкетер, над которым насмехаются его товарищи, становится грубым солдатом, который усердно добывает трофеи и приобретает дурную славу как «охотник из Зоста».

Часть 3: Сокровище
Симплекса избавляют от виселицы, но взамен он должен выручить генерала. Ему удается это сделать с помощью очередной уловки. Завистники тут же устраивают Симплексу смертельную ловушку. Но ему снова везет и, он становится обладателем горшочка с золотом.
Разбогатев, он прощается с военной службой и становится добропорядочным гражданином. С другой стороны, ему не повезло: он попадает в ловко сплетенную брачную сеть пасторской дочери. У его жены есть дети. Но вскоре он понимает, что его жадным родственникам нужны только его деньги. Он не колеблется и бежит в сторону Парижа.

Часть 4: Прощай, мир
В ищущем удовольствия Париже многие двери открыты для Симплекса, даже в храме любви королевы. Затем он подхватывает коварную «французскую болезнь» (сифилис).

Едва оправившись, он берет свою сумку и возобновляет свои неустойчивые скитания. Его мучает горькая нищета. Из лучших парижских кругов дорога ведет его в компанию обычных грабителей. Тогда в нем окончательно пробуждается озарение.

Он прощается с презренным миром и живет отныне благочестивым отшельником — так же, как и человек, выславший его в свою насыщенную событиями жизнь в начале своего рассказа, который — как он узнал незадолго до этого — был его биологическим отцом.

В ролях 
 Маттиас Хабих — Симплекс
 Херберт Тиде — Эрцелер
 Кристиана Минаццоли — Розали
 Хайнц Вайс — Зуллевиц
 Гюнтер Штрак — Спрингинсфельд
 Херберт Штас — Юпитер
 Херберт Фукс — Леопольд
 Радован Лукавский — Кнан
 Габриэль Жаббур — Фильцспар
 Александр Голлинг — полковник Цвирнбайс
 Яромир Борек — полковник Корпес
 Кристиан Квадфлиг — Герцбрудерх Ульрих
 Макс Грисер — слуга Ганс
 Мишель Витольд — Эйнзидель
 Нина Попеликова — Меудер
 Жак Альрик — губернатор Рэмси
 Хервиг Вальтер — пастор Беркенхайн
 Франц Штос — конюший
 Станислава Бартосова — горничная Анна
 Фридрих Георг Бекхаус — проповедник
 Гюнтер Мак — Ларссон
 Курт Яггберг — Оливье
 Фридрих фон Тун — юнкер Хинц
 Ян Прейсил — Профосс
 Патрик Верде — барон фон Санд
 Пьер Руссо — барон Фелс
 Владимир Матейчек — мушкетер
 Франтишек Михалек — лейтенант
 Хана Цижкова — Клотильда
 Фред Ливер — фон Гётц
 Станислав Хайек — фермер
 Штефан Булейко — фермер
 Патрик Лаваль — егерь
 Милан Мах — дядя
 Сузи Николетте — графиня Б.
 Вернон Добчефф — доктор Канард
 Милена Дворска — королева
 Квета Фиалова — Лебушка
 Ирена Кациркова — фрау фон Зуллевиц
 Хьюго Каминский — доктор Люс
 Люба Скоржепова — фрау Пастор
 Петр Скарке — поденщик
 Иржи Вондрачек — Никлас
 Богуслав Личман — Амстманн
 Жак Альрик — губернатор Рэмси
 Йозеф Абргам — офицер

в эпизодах

Зденек Дите, Зигурд Фицек, Иржи Кодет, Nathali Drivet, Михаэль Бреннике, Эммерих Шренк, Карлхайнц Фиге, Карл-Хайнц фон Кассель, Hans Helmut Hassenstein,
Ян Рохан, Иоахим Швайгхёфер,
Вальтер Шультайс, Рауль Шранил, Alf Pankarter, Богумил Сварч, Людек Карвиа, Курд Пириц.

Съемочная группа 

Режиссер: Фриц Умгельтер.

Сценарий: Леопольд Альсен.

Продюсеры: Флориан Калбек, Вольфганг Пацшке, Робери Зипен.

Композитор: Рольф Ункель.

Оператор: Курд Джунек.

Монтажер: Дороти Маас.

Дизайнер продукции: Вольфганг Хундхаммер.

Дизайнер костюмов: Ilse Dubois.

Гримеры: Сьюзи Краузе, Раймунд Штангл, Зденек Клика.

Менеджеры производства:
Ян Кадлец, Питер Лейденфрост, Карл Шветтер.

Ассистент режиссера:
Алоис Хавлик.

Прочие специалисты:
Томас Браут, Пауль Бюркс, Гернот Дуда, Кристиан Футтеркнехт, Ян Грот, Детлоф Крюгер, Евгений Старк, Эдд Ставянник, Лукас Амман, Хартмут Беккер, Иван Десни, Алиса Франц, Э.О. Фурман, Эрнст Фриц Фюрбрингер, Ханнес Громбалл, Марион Хартманн, Ханнес Катнер, Фред Клаус, Андреа Л'Арронж, Шарлотта Ланцингер, Ингеборг Лапсиен, Ева Пфлюг, Лизелотта Квиллинг, Франц Рудник, Элизабет Штипл, Эдгар Венцель, Ганс Дитер Зейдлер.

Дистрибьютеры
 Zweites Deutsches Fernsehen (1975)
 MORE Music and Media (2008) (DVD)

Литература
Ганс Якоб Кристоффель фон Гриммельсхаузен : Авантюрный Симплициссимус . С литографиями А. Пауля Вебера и предисловием Ринхарда Бухвальда. Хоффманн и Кампе, Гамбург, 1973 г., 572 страницы, ISBN 3-455-02485-8

Ссылки 
 https://m.imdb.com/title/tt0154064/
 https://www.fernsehserien.de/des-christoffel-von-grimmelshausen-abenteuerlicher-simplizissimus

Фильмы о Тридцатилетней войне
Фильмы Австрии
Фильмы Фрица Умгельтера